Nicholas Clark ou Nick Clark peut désigner :
 Nicholas Clark, dit Nick Clark, un des personnages principaux de la série télévisée Fear the Walking Dead ;
 Nicholas Clark (1974-), aussi appelé Nick Clark, un athlète britannique, spécialiste de l'ultra-trail.
 Nicholas Clark, réalisateur et producteur de jeu vidéo, notamment flOw.